Vítězem se stal česko-indický pár Lukáš Dlouhý a Leander Paes, který tak po triumfu na French Open 2009 získal druhý grandslam sezóny.

Nasazení hráčů 
V závorce je kolo, ve kterém hráči vypadli.

Ceny a body

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. Sekce

2. Sekce

Dolní polovina

3. Sekce

4. Sekce

Související články 
 US Open
 Seznam vítězů mužské čtyřhry na US Open
 US Open 2009 - mužská dvouhra
 US Open 2009 - ženská dvouhra
 US Open 2009 - ženská čtyřhra
 US Open 2009 - smíšená čtyřhra

Externí odkazy 
 Pavouk

US Open 2009